Le mot préfixe est employé dans plusieurs domaines :
 en linguistique, un préfixe est un type d'affixe qui est placé au début d'une racine pour former un nouveau mot.
Exemple : le mot préhistoire est formé de la racine histoire et du préfixe « pré- » qui signifie avant ou antérieur.
 dans plusieurs domaines scientifiques, un préfixe d'unité est un nom associé à un multiple. (ex : nano = 10)
 Préfixe du Système international
 Préfixe binaire
 En mathématiques, une notation préfixée est une notation pour laquelle l'opérateur est placé avant le (ou les) opérandes. L'exemple le plus courant en est la notation polonaise.
 En informatique
 en programmation informatique, la notation hongroise, utilisée par Microsoft : Le préfixe du nom d'une variable indique son type
 Dans les réseaux, un préfixe désigne une route.
 Pour le préfixe HTTP_, voir Variables d'environnement CGI provenant du client
 Le préfixe d'un Digital Object Identifier identifie le Naming Authority
 Le préfixe User-Agent (grossièrement : permet de savoir quel navigateur web est utilisé)

 dans le milieu maritime, préfixe de navire
 dans les télécommunications, préfixe téléphonique